Berengaria kan syfta på bland andra:
Berengaria av Barcelona (1116-1149), drottning av Kastilien
Berengaria av Kastilien (1180-1246), regerande drottning av Kastilien år 1217
Berengaria av León (1204–1237), gift med regenten i Latinska kejsardömet Konstantinopel, Johan av Brienne
Berengaria av Navarra (ca. 1165-1230), drottning av England
Berengaria av Portugal (ca. 1195-1221), drottning av Danmark

br:Bérengère
fr:Bérengère